Юма:

 Юма — пустыня в Северной Америке.
 Юма — город в штате Аризона, США.
 Юма — округ в штате Аризона, США.
 Юма — округ в штате Колорадо, США.
 Юма — персонаж сказок А. М. Волкова.
 Юма — прежнее название племени квечан.
 Юма — река в Кировской области, приток Пижмы.
 Юма — упразднённый рабочий посёлок в Кемском районе Республики Карелия.
 Юма — посёлок при железнодорожной станции в Свечинском районе Кировской области.
 Юма — село в Свечинском районе Кировской области.